Le sigle EHTP peut faire référence à :
 L'École Hassania des Travaux Publics, à Casablanca, Maroc ;
 L'Entreprise Hydraulique et Travaux Publics, une société privée en France.